Thomas Wright peut désigner :
 Thomas Wright (1711-1786), astronome et mathématicien britannique ;
 Thomas Wright (1809-1884), médecin, paléontologue et géologue écossais ;
 Thomas Wright (1810-1877), un écrivain et antiquaire britannique ;
 Thomas Wright (1924-1990), un joueur écossais de rugby à XV ;
 Thomas J. Wright, réalisateur de télévision américain ;
 Thomas M. Wright (né en 1983), acteur australien ;

personnage de fiction
 Thomas Wright, pseudonyme du premier Black Condor, super-héros créé par Will Eisner et Lou Fine en 1940.